Соревнования по гребному слалому среди каноэ-одиночек у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 7 по 9 августа на олимпийском слаломном стадионе. В соревнованиях примут участие 19 спортсменов из 19-ти стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является французский гребец Тони Эстанге, который после окончания Игр в Лондоне завершил свою спортивную карьеру.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, но в зачёт шёл результат только лучшей из них. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получал за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равняется одной секунде. В полуфинал проходили 14 гребцов.

Полуфинал 
В полуфинале спортсмены выполняли по одной попытке. В финал проходили 10 гребцов с наименьшим итоговым результатом.

Финал

Ссылки 
 Гребной слалом на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры на сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) 
 Результаты  на сайте Sports-reference.com